Реза́к :

Реза́к — технический термин.
 Резак газовый
 Резак плазменный
 Универсальный резак
 Резак фотографический
 Буровой резак
 Проволочный резак
 Резак в пахоте
 Резак для соломы
 Картонажный резак
 Переплетный резак
 Резак — столярный нож
 Резак — часть бура
 Шредер-резак
 Яблочный резак

В ботанике:
  — род растений семейства Зонтичные
 

Персоналии:
 Резак, Дарси — американский экономист, автор книг по ведению бизнеса.
 Резак, Филипп (1859—1921) — католический священник, лужичанский писатель, переводчик.

См. также 
 :de:Cutter (нем.)
 :de:Kutter (нем.)
 :de:Teiler (нем.)
 Нож
 Ресак

Примечания